Valley View kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Valley View (Ohio)
Valley View (Pennsylvania)
Valley View (Pennsylvania)
Valley View (Texas)